Майдан Гагаріна — площа в місті Умань Черкаської області. Розташована на вулиці Залізничній у південно-західній частині міста.

Назва 
Майдан отримав назву на честь космонавта Юрія Гагаріна

Опис 
Майдан овальної форми, в діаметрі становить до 120 м. Рух автотранспортом на майдані кільцевий.

Об'єкти 

На площі знаходяться залізничнний вокзал,  крамниці, СТО.

Площі Умані